Superliga 2005 (Kazachs Суперлига) was het veertiende seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het veertiende seizoen van de competitie die anno 2013 Premjer-Liga heet, werd gespeeld van 2 april t/m 6 november 2005.

Voor het eerst sinds 1999 deed er weer een even aantal ploegen mee aan de competitie: 16. Aqtöbe-Lento FK behaalde z'n eerste titel door Tobıl FK Qostanay één punt voor te blijven. In de bekerfinale versloeg Jenïs FK Astana de onttroonde landskampioen Qayrat-Almatı QTJ. In 2006/07 mogen de Kazachse clubs weer deelnemen aan de diverse toernooien van de UEFA: kampioen Aqtöbe-Lento FK uiteraard aan de voorronden van de Champions League. Omdat Jenïs FK Astana nog steeds niet voldeed aan de eisen van de UEFA, waren de UEFA Cup-plaatsen voor Tobıl FK Qostanay en Qayrat-Almatı QTJ; Şaxter FK Qarağandı ten slotte zou zijn debuut op de Europese velden maken in de Intertoto.

Onderin viel het doek voor Jetisu FK Taldıqorğan en Bolat-MSK FK Temirtaw, waarvan het verblijf in de hoogte klasse ditmaal dus slechts één jaar had geduurd: de ploeg wist in dat ene jaar een record te vestigen: ze behaalde slechts één punt (en dat uitgerekend tegen de latere kampioen Aqtöbe-Lento FK).

Clubs

Kaart

Eindstand 2005

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 2005

Topscorers 2005

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2005

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 2005